Сережино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 42,5 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Рябиновка, Щекутьево, Вознесенье.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Сережино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района